Дібров — російське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Дібров Геннадій Данилович (1927—1985) — український та російський вчений радянських часів, знавець в галузі будівельних матеріалів.
 Дібров Кирило Селіверстович (1914—1980) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дібров Сергій Сергійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дібров Філіп Давидович (1915—1996) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Діброва

Примітки 

Російські прізвища
Українські прізвища